Владислав Геннадьевич Сиренко (; ) — непобеждённый перспективный украинский боксёр-профессионал, выступающий в тяжёлой весовой категории. Бронзовый призёр чемпионата Украины (2014), серебряный призёр молодёжного чемпионата Европы (2013), победитель Кубка Украины среди молодёжи (2013) в любителях.
Среди профессионалов действующий чемпион Азиатско-Тихоокеанского региона по версии WBO Asia Pacific (2021—), чемпион Азии по версии WBC ABCO (2020—) и бывший чемпион Евразии по версии  (2019—2021), чемпион по версии WBF International (2018) и интернациональный чемпион Германии по версии BDB (2019) в тяжёлом весе.

Лучшая позиция по рейтингу BoxRec — 29-я (сентябрь 2021), и являлся 2-м (после Александра Усика) среди украинских боксёров тяжёлой весовой категории, а по рейтингам основных международных боксёрских организаций занимает: 15-ю строчку рейтинга WBO и 22-ю строку рейтинга WBC, — входя в ТОП-30 лучших тяжёловесов всего мира.

Биография 
Владислав Сиренко родился 7 февраля 1995 года в городе Киев на Украине, и большую часть жизни прожил в массиве Радужный города Киева.

Любительская карьера 
Спортом начал заниматься с 10 лет. Сначала был в футбольной команде ДЮСШ-14, затем в 15 лет стал заниматься кикбоксингом, а уже через год перешёл в бокс — где начал заниматься под руководством Виктора Сидоренко, а затем Владимира Богатыренко. В любительском боксе Владислав провёл более 200 боёв.

В 2012 году стал победителем на молодежном чемпионате Украины во Львове и попал в сборную Украины по боксу. В ноябре того же года поехал на  в Ереване, но в первом же бою проиграл россиянину. А чемпионом мира среди молодёжи в весе свыше 91 кг тогда стал Хьюи Фьюри.

В 2013 году стал победителем Кубка Украины среди молодёжи. И в августе 2013 года в Роттердаме (Нидерланды) завоевал серебряную медаль на молодёжном чемпионате Европы, в конкурентном финальном бою проиграв по очкам россиянину Хожиакбару Мамакову.

В сентябре 2014 года в родном Киеве, завоевал бронзу на своём первом взрослом .

В июне 2015 года принимал участие на I Европейских играх в Баку, но в первом же раунде соревнований проиграл по очкам (0:3) опытному грузинскому боксёру Михаилу Бахтидзе.

В апреле 2016 года выступил в полупрофессиональной лиге «Всемирная серия бокса» за команду «Украинские атаманы», но проиграл технических нокаутом в 5-м раунде опытному английскому боксёру Фрейзеру Кларку.

Профессиональная карьера 
В 2016 году несколько месяцев проживал и тренировался в США и Канаде ища промоутера для начала профессиональной карьеры, где познакомился с Эгисом Климасом — менеджером Усика и Ломаченко и вскоре стал спаринг-партнёром Александра Усика. Тогда он познакомился с тренером Владимира Кличко и Александра Усика — Джеймсом Али Баширом, который возлагает на него большие надежды.
Сиренко также неоднократно был спаринг-партнёром в тренировочном лагере россиянина Александра Поветкина, в сентябре 2018 года помогая ему подготовиться к чемпионскому бою «Энтони Джошуа — Александр Поветкин», а в августе 2020 года помогая ему подготовиться к чемпионскому бою «Диллиан Уайт — Александр Поветкин».

В 2017—2018 годах Владислав Сиренко проживал и тренировался под руководством Джеймса Али Башира в Мейертоне (ЮАР), где спаринговал с южноафриканскими боксёрами, и в это время в ЮАР начал проводить профессиональные бои. Но в ноябре 2018 года он подписал контракт с немецкой промоутерской компанией Faecher Sport Management, после чего переехал на проживание в Карлсруэ (Германия) и теперь, по большей части, будет проводить свои бои в Европе.

26 мая 2017 года в Дурбане (ЮАР) провёл дебютный бой на профессиональном ринге, победив нокаутом в 1-м же раунде конголезца Эммануэля Мненги (0-1).

29 июня 2018 года Владислав одержал восьмую победу подряд на профессиональном ринге, в Кейптауне (ЮАР) техническим нокаутом в 1-м раунде победив конголезского боксёра Найфа Дидьё (6-3), и завоевал вакантный титул чемпиона по версии WBF International в тяжёлом весе.

13 декабря 2020 года в Киеве (Украина) единогласным решением судей (счёт: 98-93, 97-94, 96-95) победил соотечественника Константина Довбыщенко (7-8-1), и завоевал вакантный титул чемпиона Азии по версии WBC ABCO в тяжёлом весе.

12 июня 2021 в Киеве досрочно нокаутом в 4-м раунде победил опытного француза Невфеля Уата (18-3).

Статистика профессиональных боёв

Примечания

Ссылки 
 Владислав Сиренко — страница на сайте vRINGe.com
 Владислав Сиренко — страница на сайте Ringside24.com
 
 
 Владислав Сиренко — на сайте World Series of Boxing

Боксёры Украины
Боксёры 2010-х годов
Боксёры 2020-х годов
Боксёры тяжёлой весовой категории
Боксёры-проспекты